Amylaza trzustkowa – enzym produkowany w trzustce i działający w dwunastnicy. Substratem tego enzymu jest skrobia lub glikogen, a produktem trawienia maltoza lub oligosacharydy (dekstryny). Optymalne pH działania enzymu jest lekko zasadowe.

Amylazy